Szűcs Miklós (1820–1886) miskolci jogász, publicista
 Szűcs Miklós (1973) újságíró, színigazgató